Escoba hace referencia a varios artículos:

Herramienta
 Escoba, cepillo largo para barrer.

Botánica
 El nombre común de la planta Adenocarpus complicatus.
 El nombre común de la planta Baccharis conferta.
 El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
 El nombre común de la planta Cichorium intybus.
 El nombre común de la planta Crupina crupinastrum.
 El nombre común de la planta Spiraea hypericifolia.
 El nombre común de la planta Cytisus cantabricus
 El nombre común de la planta Cryosophila nana.
 El nombre común de la planta Cryosophila stauracantha.
 El nombre común de la planta Dorycnium pentaphyllum.
 El nombre común de la planta Erica arborea.
 El nombre común de la planta Erica scoparia
 el nombre común de la planta Erica umbellata
 El nombre común de la planta Genista florida
 El nombre común de la planta Mantisalca salmantica.
 El nombre común de la planta Spiraea hypericifolia.
 El nombre común de la planta Parthenium hysterophorus.

Ocio
 Escoba del 15, juego de naipes;
 Escoba (juego de baile), juego de baile.

Además